Лили Мэй Лавлесс (; род. 16 апреля 1990 года в Лондоне, Великобритания) — британская актриса, наиболее известна своей ролью Наоми Кэмпбелл в сериале «Молокососы».

Карьера 
Актёрский дебют состоялся в третьем сезоне сериала «Молокососы», где она сыграла подростка Наоми Кэмпбелл, находящуюся в поисках своей сексуальной ориентации. Ранее Лили танцевала в имевшей множество наград танцевальной группе Psychotic Dance Company, которая специализировалась на уличных танцах в сочетании с другими городскими танцевальными стилями. В 2007 году получила награду Jack Petchey Achievement Award. В июне 2007 года Лили выступила с Psychotic Dance Company на карнавале Тоттенхэм (Tottenham Carnival).

Личная жизнь 
Посещала начальную школу Millfields Community и Римско-Католическую школу Кардинала Пола, которые расположены в Хэкни (Лондон). Музыкальному журналу NME она призналась, что её любимыми группами являются рок-группы Arctic Monkeys и Red Hot Chili Peppers. Также ей нравится музыка таких групп как Florence and the Machine, потому что, по словам Лили, эта музыка звучит театрально, сценично, и при её прослушивании она представляет себе сцены из фильмов, в которых эта музыка могла бы звучать. Сама Лавлесс играет на пианино. Является болельщицей английской футбольной команды «Арсенал». У неё есть татуировка на левой лодыжке в виде цветка лилии. После съёмок в сериале «Молокососы» её лучшей подругой стала Кэтрин Прескотт, исполнительница роли Эмили Фитч. Также в некоторых интервью Лили упоминала о том, что у неё есть молодой человек, с которым она познакомилась там же, на съёмках.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Skins at Channel4.com
 Lily Loveless на официальном сайте Лондонского кинофестиваля (BFI) 

Актрисы телевидения Великобритании